East Side, West Side (1927), een film van Allan Dwan
East Side, West Side (1949), een film van Mervyn LeRoy
East Side, West Side (roman), roman van Marcia Davenport